Esteban Fuertes (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Gloria Fuertes (1917-1998) – scrittrice e poetessa spagnola 
 Jesús Fuertes (1938-2006) – pittore spagnolo
 Juan Francisco Moreno Fuertes (1988) – calciatore spagnolo
 Louis Agassiz Fuertes (1874-1927) – ornitologo e illustratore statunitense
 Mariano Soriano Fuertes (1817-1880) – musicologo e insegnante spagnolo
 Pedro Fuertes (1970) – calciatore spagnolo
 Xavier Pascual Fuertes (1968) – allenatore di pallamano spagnolo